Nederlands Filmfonds
film-maatschap